Стажёр — лицо, поступившее на новую работу и проходящее испытательный срок
 «Стажёр» — советский фильм-драма 1976 года, режиссёр Дамир Вятич-Бережных
 «Стажёр» () — французский фильм 1991 года, режиссёр Жак Руффио
 «Стажёр» () — американский триллер 2001 года, режиссёр Джордж Санто Пьетро
 «Стажёр» () — сингапурский короткометражный фильм 2006 года, режиссёр Крэйг Розенталь
 «Стажёр» () — американская кинокомедия 2015 года, режиссёр Нэнси Мейерс

См. также